Lambro désigne deux cours d'eau d'Italie :
 Lambro, rivière de la Lombardie et affluent du Pô
 Lambro, fleuve de la Campanie.